Никола Кифер је освојио турнир. У финалу је победио Никласа Култија резултатом 6-3, 6-2.

Носиоци

  Патрик Рафтер (друго коло)
  Карлос Моја (полуфинале)
  Рихард Крајичек (прво коло)
  Андре Агаси (повукао се пре почетка турнира)

<li> Феликс Мантиља (прво коло)
<li> Томи Хас (четвртфинале)
<li> 'Никола Кифер (победник)
<li> Жером Голмар (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Халеа – појединачно
Тенис 1999.